Az I. Nyári Paralimpiai Játékok 1960. szeptember 18. és szeptember 25. között Rómában kerültek megrendezésre. 23 nemzet 400 sportója vett részt a játékokon.

Éremtáblázat 

Nyári paralimpiai játékok
Paralimpia